Джимми Грэм (; род. , Голдборо, США) — игрок в американский футбол, на позиции тайт-энда. Выступает за команду «Грин-Бей Пэкерс» в Национальной футбольной лиге.

Карьера 
Был задрафтован клубом «Нью-Орлеан Сэйнтс» в 2010 году под 95 номером в 3 раунде. 10 марта 2015 года был обменян в Сиэтл Сихокс.

Статистика на приёме и на выносе

Статистика в регулярных сезонах 

|2010||24||NOR||TE||80||15||5||44||31||356||11,5||5||21||52||2,1||23,7||70,5%||8,1||1||3||0||1||3||3,0||0,2||0,1||32||11,2||359||5||1
|-
|2011*||25||NOR||TE||80||16||11||149||99||1310||13,2||11||74||59||6,2||81,9||66,4%||8,8||||||||||||||||||99||13,2||1310||11||1
|-
|2012||26||NOR||TE||80||15||9||135||85||982||11,6||9||59||46||5,7||65,5||63,0%||7,3||||||||||||||||||85||11,6||982||9||1
|-
|2013*+||27||NOR||TE/WR||80||16||12||142||86||1215||14,1||16||61||56||5,4||75,9||60,6%||8,6||||||||||||||||||86||14,1||1215||16||0
|-
|2014*||28||NOR||TE||80||16||13||125||85||889||10,5||10||54||29||5,3||55,6||68,0%||7,1||||||||||||||||||85||10,5||889||10||2
|-
|2015||29||SEA||TE||88||11||11||74||48||605||12,6||2||29||45||4,4||55,0||64,9%||8,2||||||||||||||||||48||12,6||605||2||0
|-
|2016*||30||SEA||TE||88||16||15||95||65||923||14,2||6||45||42||4,1||57,7||68,4%||9,7||1||0||0||0||0||0,0||0,0||0,1||66||14,0||923||6||2
|-
|2017*||31||SEA||TE||88||16||13||96||57||520||9,1||10||34||33||3,6||32,5||59,4%||5,4||||||||||||||||||57||9,1||520||10||0
|-
|2018||32||GNB||TE||80||16||12||89||55||636||11,6||2||32||54||3,4||39,8||61,8%||7,1||||||||||||||||||55||11,6||636||2||0
|-
|2019||33||GNB||TE||80||13||7||48||32||382||11,9||3||19||48||2,5||29,4||66,7%||8,0||||||||||||||||||32||11,9||382||3||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||150||108||997||643||7818||12,2||74||428||59||4,3||52,1||64,5%||7,8||2||3||0||1||3||1,5||0,0||0,0||645||12,1||7821||74||7
|- style="font-style:oblique"
|5 лет||||NOR||||||78||50||595||386||4752||12,3||51||269||59||4,9||60,9||64,9%||8,0||1||3||0||1||3||3,0||0,0||0,0||387||12,3||4755||51||5
|- style="font-style:oblique"
|3 года||||SEA||||||43||39||265||170||2048||12,0||18||108||45||4,0||47,6||64,2%||7,7||1||0||0||0||0||0,0||0,0||0,0||171||12,0||2048||18||2
|- style="font-style:oblique"
|2 года||||GNB||||||29||19||137||87||1018||11,7||5||51||54||3,0||35,1||63,5%||7,4||||||||||||||||||87||11,7||1018||5||0
|}

Статистика в плей-офф 

|2011*||25||NOR||TE||80||2||2||19||12||158||13,2||3||8||66||6,0||79,0||63,2%||8,3||||||||||||||||||12||13,2||158||3||0
|-
|2013*+||27||NOR||TE||80||2||1||10||4||52||13,0||0||2||21||2,0||26,0||40,0%||5,2||||||||||||||||||4||13,0||52||0||0
|-
|2016*||30||SEA||TE||88||2||2||7||6||59||9,8||1||4||14||3,0||29,5||85,7%||8,4||||||||||||||||||6||9,8||59||1||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||6||5||36||22||269||12,2||4||14||66||3,7||44,8||61,1%||7,5||||||||||||||||||22||12,2||269||4||0
|- style="font-style:oblique"
|2 года||||NOR||||||4||3||29||16||210||13,1||3||10||66||4,0||52,5||55,2%||7,2||||||||||||||||||16||13,1||210||3||0
|- style="font-style:oblique"
|1 год||||SEA||||||2||2||7||6||59||9,8||1||4||14||3,0||29,5||85,7%||8,4||||||||||||||||||6||9,8||59||1||0
|}

Примечания

Ссылки 
 

Игроки в американский футбол США
Тайт-энды
Игроки «Нью-Орлеан Сэйнтс»
Игроки «Сиэтл Сихокс»
Игроки «Грин-Бей Пэкерс»